Greenup ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Greenup (1750–1818), US-amerikanischer Politiker

Greenup ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Greenup (Illinois)
 Greenup (Kentucky)
 Greenup Township (Cumberland County, Illinois)
 Greenup County